Krøderen steht für:

 Krøderen (tettsted), ein Ort in der norwegischen Kommune Krødsherad
 Krøderen (See), ein Binnensee in den norwegischen Kommunen Krødsherad und Flå
 Bahnhof Krøderen, ein Bahnhof im Ort Krøderen an der Krøderbanen

Siehe auch:
 Krøderbanen